Svartön (Luleå), de naam van een Zweeds ex-eiland dat toebehoorde aan de Lule Archipel
 Svartön (eiland), een Zweeds eiland behorend tot de Lule Archipel